RAF sau Raf, sau orice combinație de majuscule și minuscule a literelor r, a și f, este un acronim ce se poate referi 

 RAF -- Royal Air Force - forțele aeriene ale Regatului Unit
 RAF --  Rote Armee Fraktion - grup terorist din Germania din anii 1970.
 RAF -- Codul IATA al aeroportului Ras el Naqb din Egipt

Alte utilizări 

 Raf (cântăreț) - numele complet Raffaele Riefoli, un cântăreț italian

Acronime de trei litere